Almudevar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almudébar, ort, Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Almudévar, kommun, Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar